Saint Louis – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri, nazwane przez Francuzów na cześć patrona (imiennika) króla Francji.
 Saint-Louis – miasto w Senegalu
 Saint-Louis – region w Senegalu
 Saint Louis – dystrykt na Seszelach
 Saint Louis – jezioro w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Saint-Louis – miasto we Francji, w Alzacji
 Saint-Louis – miasto we Francji, w Lotaryngii 
 Saint-Louis – miasto na wyspie Reunion (terytorium zamorskim Francji)

Inne miejscowości w USA:
 St. Louis – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 St. Louis – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Louis (ang. St. Louis County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo St. Louis (ang. St. Louis County) – w stanie Missouri

Inne:
 MS St. Louis – niemiecki statek pasażerski